Big Sky pode se referir a:
Big Sky (série de televisão), uma série de televisão australiana de 1997 a 1999.
Big Sky (Montana), uma região censo-designada localizada no estado americano de Montana.
The Big Sky (livro), um romance de 1947 de A. B. Guthrie, Jr.
Big Sky (filme) um filme de 2015 dirigido por Jorge Michel Grau
The Big Sky (filme), um filme de 1952 de Howard Hawks, adaptado do romance,
The Big Sky (canção), uma canção de 1986 de Kate Bush.
Big Sky (álbum de Brett Garsed), um álbum de 2002 de Brett Garsed.
Big Sky (álbum de Highway 101), um álbum de 2000 de Highway 101.
Big Sky (álbum de One More Girl), um álbum de 2009 de One More Girl.

Desambiguação